Alexander Höller ist der Name folgender Personen:

* Alexander Höller (Schauspieler) (1930–2019), österreichischer Schauspieler
 Alexander Höller (Künstler) (* 1996), deutscher Künstler